

Толька — селище, Красноселькупський район, Ямало-Ненецький автономний округ, Тюменська область
 Толька — село, Пурівський район, Ямало-Ненецький автономний округ, Тюменська область